Marie Maximiliana Rakousko-Toskánská (9. ledna 1827, Florencie – 18. května 1834) byla rakouská arcivévodkyně a toskánská princezna.

Život 
Narodila se 9. ledna 1827 ve Florencii v paláci Pitti jako třetí dcera prince Leopolda Toskánského a jeho manželky princezny Marie Anny Saské.

Zemřela náhle 18. května 1834 ve věku 7 let. Její tělo bylo pochováno v Medicejské kapli v kostele svatého Vavřince ve Florencii.

Tituly 
 9. ledna 1827 – 18. května 1834; Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Marie Maximiliana Rakouská, královská princezna uherská a česká, princezna toskánská

Vývod z předků

Externí odkazy 
  GLI ASBURGO-LORENA DI TOSCANA
  Geneanet
  Geni

Arcivévodkyně
Rakouské princezny
Toskánské princezny
Narození v roce 1827
Narození 9. ledna
Narození ve Florencii
Úmrtí v roce 1834
Úmrtí 18. května
Úmrtí ve Florencii
Ženy
Habsbursko-lotrinští v 19. století